Fürnkranz ist der Familienname folgender Personen:

 Alexia Fürnkranz-Prskawetz (* 1966), österreichische Ökonomin
 Georg Fürnkranz (* 1963), österreichischer Politiker (FPÖ)
 Heinrich Fürnkranz (1828–1896), österreichischer Politiker und Eisenhändler
 Simone Fürnkranz (* 1979), österreichische Triathletin